Дани́ловский:

Фамилия 
 Даниловский, Густав (1871—1927) — польский писатель и поэт, участник польского движения за независимость.
 Даниловский, Михаил Павлович (1921—1995) — советский и российский учёный, кандидат технических наук, профессор.
 Даниловский, Сергей Юрьевич (род. 1981) — украинский футболист.
 Даниловский, Фёдор Семёнович (1902—1978) — советский военный деятель, генерал-майор (1944).

Топоним 
 Даниловский — муниципальный округ в составе Москвы, существовавший с 1991 по 1995 год
 Даниловский — муниципальный округ в составе Москвы, с 1995 года соответствует Даниловскому району Москвы

См. также 
 Даниловский Вал
 Даниловский монастырь
 Даниловский мост